08 steht für:

 Pistole 08
 MG 08, ein Maschinengewehrtyp